Juliet peut désigner :

Prénom 
 
 Juliet Richardson (née en 1980), une chanteuse américaine.

Patronyme 

 Charles Juliet, né en 1934, poète, dramaturge et écrivain français.

Titres 

 Rome & Juliet, film philippin réalisé par Connie Macatuno, sorti en 2006
 The Juliet Letters, album d'Elvis Costello sorti en 1993.
Juliet, single de Robin Gibb sorti en 1983.

Autre 
 Juliet est une variété de pomme.
 'Juliet' est un cultivar de rosier.
Patronyme français